A 2021-es FIA Formula–3 bajnokság a sorozat harmadik versenyszezonja volt. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szankcionálta.

A bajnokság címvédője Oscar Piastri volt, aki az FIA Formula–2 bajnokságban folytatta a pályafutását. Az egyéni bajnoki címet a norvég Dennis Hauger szerezte meg két futammal a szezon vége előtt, a konstruktőrök bajnokságában pedig első csapatbajnoki címét szerezte meg a Trident a Formula–3-ban.

Csapatok és versenyzők 
Az alábbi csapatok és versenyzők vettek részt a bajnokságban. Az összes nevező egyenlő Dallara F3 2019-es autóval teljesítette az évet, amelyekben egy 3,4 literes Mecachrome V6-os szívómotor volt található. A sorozat gumibeszállítója az olasz Pirelli maradt. A rajtszámokat az előző év konstruktőri tabelláján elért helyezések alapján adták ki.

Átigazolások

Csapatváltások 
  Dennis Hauger; Hitech Grand Prix pilóta → Prema Racing pilóta
 Olli Caldwell; Trident pilóta → Prema Racing pilóta
 Frederik Vesti; Prema Racing pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Logan Sargeant; Prema Racing pilóta → Charouz Racing System pilóta
 Enzo Fittipaldi; HWA Racelab pilóta →  Charouz Racing System pilóta
 Jack Doohan; HWA Racelab pilóta → Trident pilóta
 David Schumacher; Carlin Buzz Racing pilóta → Trident pilóta
 Clément Novalak; Carlin Buzz Racing pilóta → Trident pilóta
 Matteo Nannini; Jenzer Motorsport pilóta → HWA Racelab pilóta
 Pierre-Louis Chovet; Hitech Grand Prix pilóta → Jenzer Motorsport pilóta
 Roman Staněk; Charouz Racing System pilóta → Hitech Grand Prix pilóta

Újonc pilóták 
  Juan Manuel Correa; → ART Grand Prix pilóta
 Arthur Leclerc; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Powerteam pilóta → Prema Racing pilóta 
 Oliver Rasmussen; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Powerteam pilóta → HWA Racelab pilóta 
 Rafael Villagómez; Brit Formula–4-es bajnokság, Fortec Motorsport pilóta → HWA Racelab pilóta 
 Tóth László; Formula Renault Európa-kupa; Bhaitech Racing pilóta  → Campos Racing pilóta 
 Lorenzo Colombo; Formula Renault Európa-kupa; Bhaitech Racing pilóta  → Campos Racing pilóta 
 Amaury Cordeel; Formula Renault Európa-kupa; FA Racing pilóta → Campos Racing pilóta 
 Tijmen van der Helm; Formula Renault Európa-kupa, FA Racing pilóta → MP Motorsport pilóta 
 Victor Martins; Formula Renault Európa-kupa; ART Grand Prix pilóta → MP Motorsport pilóta 
 Caio Collet; Formula Renault Európa-kupa; R-ace GP pilóta → MP Motorsport pilóta 
 Reshad de Gerus; Formula Renault Európa-kupa; Arden Motorsport pilóta → Charouz Racing System pilóta
 Ido Cohen; Euroformula Open, Carlin pilóta → Carlin Buzz Racing pilóta 
 Kaylen Frederick; Brit Formula–3-as bajnokság, Carlin pilóta → Carlin Buzz Racing pilóta 
 Jonny Edgar; ADAC Formula–4, Van Amersfoort Racing pilóta → Carlin Buzz Racing pilóta
 Jak Crawford; ADAC Formula–4, Van Amersfoort Racing pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
 Ivasa Ajumu; Francia Formula–4-es bajnokság pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
 Filip Ugran; ADAC Formula–4, Jenzer Motorpsort pilóta → Jenzer Motorpsort pilóta

Távozó pilóták 
 Oscar Piastri; Prema Racing pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Prema Racing pilóta
 Liam Lawson; Hitech Grand Prix pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Hitech Grand Prix pilóta
 Théo Pourchaire; ART Grand Prix pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, ART Grand Prix pilóta
 Bent Viscaal; MP Motorsport pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Trident pilóta
 Richard Verschoor; MP Motorsport pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, MP Motorsport pilóta
  Lirim Zendeli; Trident pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, MP Motorsport pilóta
 David Beckmann; Trident pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, Charouz Racing System pilóta
 Alessio Deledda; Campos Racing pilóta → FIA Formula–2 bajnokság, HWA Racelab pilóta
 Sophia Flörsch; Campos Racing pilóta → DTM, Abt Sportsline pilóta
 Alex Peroni; Campos Racing pilóta → Indy Lights, Carlin pilóta
 Jake Hughes; HWA Racelab pilóta → Formula–E, Venturi Racing tartalékpilóta
 Cameron Das; Carlin Buzz Racing pilóta → Euroformula Open, Team Motopark pilóta
 Mihail Belov; Charouz Racing System pilóta → Formula Regionális Európa-bajnokság, JD Motorsport pilóta
 Lukas Dunner; MP Motorsport pilóta → Osztrák ralibajnokság, Team Speedlife-knobi.at-Škoda Fabia R5 pilóta
 Federico Malvestiti; Jenzer Motorsport pilóta → Olasz Porsche Carrera kupa, Ghinzani Arco Motorsport pilóta
 Sebastián Fernández; ART Grand Prix pilóta → ?

Versenyzőcserék

Szabályváltozások 
 Ettől az évtől változott a versenyhétvégék lebonyolítási rendje. A szombati napon két sprintfutamot, a vasárnapi napon pedig a főfutamot rendeztek meg. Ennek köszönhetően a csapatok kaptak egy extra gumiabroncs-szettet.
A kvalifikáció a főverseny és az első sprintfutam rajtsorrendjét határozta meg. Az 1. sprintfutamon az időmérő első 10 helyezettje fordított sorrendben, míg a 2. sprintfutamon az 1. verseny legjobb 8 helyezettje indult fordítva. A vasárnapi főfutamon a kvalifikáció eredeti sorrendjében álltak fel a rajtrácsra.

Versenynaptár 
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) költségcsökkentés céljából úgy határozott, hogy ettől a szezontól kezdve a Formula–2-es és a Formula–3-as idény futamait felváltva rendezték meg a Formula–1-es versenynaptár helyszínein, a nagydíjak betétfutamaiként. Ugyan a helyszínek száma csökkent az előző évekhez képest, de a versenyek száma megmarad, köszönhetően a nagydíjhétvégéken tartott három futamos rendszernek. A mindkét bajnokságra nevező csapatok számára megengedett volt, hogy a személyzetet hétvégéről hétvégére változtassák, rotálják, ezzel is a költséghatékonyságot előtérbe helyezve. 

 Mivel a két betétsorozat külön futott egymástól, más helyszíneken, ezért Silverstone és Monza nem szerepelt a Formula–3-as kalendáriumban.
 A 2020-as koronavírus-járvány miatt ideiglenesen bekerült pálya, Mugelló kikerült a tervezetből. Bahrain 2020-ben rendezett volna versenyt, azonban a koronavírus miatt elmaradt, 2021-re pedig abszolút nem lett része a naptárnak.
 2021-re visszatért a franciaországi Paul Ricard, amely utoljára 2019-ben kapott helyet és a tervezett időponthoz képest egy héttel hamarabb került megrendezésre.
 2021-ben debütál volna a Circuit of the Americas, valamint Zandvoort is. Utóbbi helyszín már 2020-ban ott volt a a tervezetben, de a koronavírus miatt végül törölték.
2021. szeptember 4-én a Nemzetközi Automobil-szövetség bejelentése szerint hivatalossá vált, hogy az eredetileg amerikai Austinban tervezett utolsó versenyhétvége helyett Szocsiban kerül sor az idényzáróra.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

Sprintversenyeken 
A szombati sprintversenyeken a legjobb 10 célba érő versenyző kapott egységet, továbbá 2 extra pont járt a leggyorsabb körért, ha az első 10-ben végez. Nem járt pont a leggyorsabb körért, ha a pilóta nem a pontszerző helyek valamelyikén végzett.

Főversenyen 
A pénteki kvalifikáció után 4 plusz pont járt a pole-pozícióért, a vasárnap megrendezésre kerülő főversenyen pedig az első 10 helyezett kapott pontot és itt is járt 2 extra pont a leggyorsabb körért.

Versenyzők 

Megjegyzések:

† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Megjegyzések 
  - Zdeněk Chovanec cseh-venezuelai pilóta, de portugál licencel versenyez.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Formula–3 hivatalos honlapja

Formula–3
Formula–3